Никлас Хавелид (; 12 апреля 1973, Стокгольм) — бывший шведский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Энчёпингс». В настоящее время входит в тренерский штаб клуба «Линчёпинг», выступающего в Шведской элитной серии.

Биография 

Начинал играть в хоккей в команде города Энчёпинг, в котором вырос. В 1990 году перешёл в команду «Арланда Уингз», а ещё через год — в клуб шведской элитной серии АИК из Стокгольма. После восьми лет в АИКе перешёл в «Мальмё Редхоукс».

В 1999 году в возрасте 26 лет был выбран на драфте НХЛ — в 3 раунде под общим 87 номером командой «Анахайм Майти Дакс», за которую выступал в течение следующих пяти сезонов. 26 июня 2004 года был обменян в «Атланту Трэшерз». Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/05 играл в шведском клубе «Сёдертелье».

2 марта 2009 года был обменян из «Атланты» в «Нью-Джерси Дэвилз». После вылета «Дэвилз» из розыгрыша Кубка Стэнли вернулся на родину и 14 мая 2009 года подписал контракт с «Линчёпингом», в составе которого провёл следующие четыре сезона.

24 апреля 2013 года объявил о завершении карьеры игрока. С сезона 2013/14 Никлас является тренером по индивидуальному развитию игроков «Линчёпинга».

Награды 
 Олимпийский чемпион 2006.
 Чемпион мира 1998.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2004.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1993.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»